Серго́ (Серге́й) Анаста́сович Микоя́н (; 5 июня 1929, Москва, СССР — 6 марта 2010, там же, Россия) — советский и российский историк и публицист, доктор исторических наук (1976).

Биография 

Несмотря на то, что родители Серго Микояна были армянами, ни он сам, ни его братья не говорили по-армянски. Во время учёбы в элитной 175 школе г. Москвы Сергей был участником тайной организации «Четвёртый рейх». 18 декабря 1943 года вместе с другими членами организации был выслан из Москвы сроком на 1 год.

Закончил МГИМО (1952) и аспирантуру (1956), защитил кандидатскую диссертацию «Британский империализм в Индии и кашмирская проблема». Учился на одном курсе с Генрихом Боровиком, с которым состоял в приятельских отношениях. Член КПСС с 1953 года.

С 1960 года — научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. В 1975 году в Институте востоковедения АН СССР защитил докторскую диссертацию «Внешнеполитические проблемы национально-освободительного движения народов Индостана (1947—1971 гг.)»

Автор десятка работ, признанный специалист по Латинской Америке. Был научным редактором журнала «Мировая экономика и международные отношения» (1957—1960), в 1970—1990 годах возглавлял ежемесячный журнал «Латинская Америка».

C 1990 года жил в США, сотрудничал с рядом американских университетов, работал в американских научных архивах. Профессор Джорджтаунского университета (Вашингтон).
Сотрудничал с такими американскими историками и политологами как Уильям Таубман, Джон Ли Андерсон, Джорджи Энн Гейер, Ирвинг Луис Горовиц.

Умер в Москве 6 марта 2010 года от рака крови. Похоронен на Новодевичьем кладбище (1 участок. 43 ряд).

Семья 

Младший сын советского государственного и политического деятеля Анастаса Ивановича Микояна и племянник советского авиаконструктора Артёма Ивановича Микояна. Мать — Ашхен Лазаревна. Был назван в честь Серго Орджоникидзе.

Был женат на Алле Алексеевне Кузнецовой (1928—1957), дочери первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Алексея Кузнецова, расстрелянного в 1950 году по «ленинградскому делу». Алла Кузнецова родила Серго троих детей - Владимира, Светлану и Каринэ, умерла в возрасте 28 лет от белокровия. Впоследствии женился повторно. Со второй женой, Татьяной Николаевной Микоян, в 1976 г. у них родился младший сын Гай-Сергей (внучки Мартиниана и Кристина). Позже вступил в гражданский брак с Верой Юрьевной Игошиной. В 1989 году у них родилась младшая дочь Анастасия Микоян.

Взгляды 
 /О лучшем варианте преемника Ленина, 1997/ Бухарин был бы лучшим выбором. Что бы там ни выискивали в его речах, я думаю, он бы мог прийти к «социализму с человеческим лицом», а следовательно, наш строй мог бы эволюционировать к социал-демократии. НЭП этому мог способствовать, если бы Сталин не прикрыл его, а ведь Ленин-то предлагал его как программу «всерьез и надолго», лет на 15-20. Представьте, до 1941 года — НЭП. И Бухарин в качестве лидера партии? А не этот выродок рода человеческого.

Работы 
 Анатомия Карибского кризиса. Москва, Academia, 2006. ISBN 5-87444-242-1
 СССР—Мексика: 60 лет сотрудничества. Москва, «Международные отношения», 1984
 Куба строит социализм. Москва, 1976
 США: государство, политика, выборы. Москва, 1969
 Stalinism as I saw it. Kennan Institute for Advanced Russian Studies, 1992
 Алексей Снегов в борьбе за «десталинизацию» // Вопросы истории № 4. 2006. С. 69-84.

Примечания

Литература 
 Дабагян Э. С. Памяти Серго Микояна // Новая и новейшая история. 2010. № 5. С. 245—246.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 
 Интервью с Серго Микояном в 2003 году — vestnik.com
 Предисловие Серго Микояна к книге Анастаса Микояна «Так и было»
 Историк Серго Микоян: «Саакашвили — это американский Кастро. Только менее культурный и более темпераментный» — izvestia.ru, 11 октября 2006

Члены КПСС
Историки СССР
Историки России
Выпускники МГИМО
Сотрудники ИМЭМО
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Умершие от лейкоза